

Onomastica 
Thibaut – variante francese del nome proprio di persona Teobaldo

Persone 
Anton Friedrich Justus Thibaut (1772-1840) – giurista tedesco
Bernhard Friedrich Thibaut (1775-1832) – matematico tedesco
John Thibaut (1917-1986) – sociologo e psicologo statunitense

Pagine correlate 
 Thibault